Бен-Порат (; ) — фамилия.

 Бен-Порат, Йорам (1937—1992) — израильский экономист и педагог.
 Бен-Порат, Мирьям (1918—2012) — Государственный контролёр Израиля.
 Бен-Порат, Мордехай (1923—2022) — израильский государственный деятель, лауреат Премии Израиля.